XXI чемпионат Украины по волейболу среди мужских команд Суперлиги проходил с 30 сентября 2011 по 13 мая 2012 года с участием девяти команд.

Суперлига

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд Суперлиги состоят из предварительного и финального этапов. На предварительном 8 команд провели четырёхкруговой турнир по системе с разъездами со спаренными матчами. Три лучшие команды вышли в финальный этап, где к ним присоединился действующий чемпион Украины — харьковский «Локомотив», выступавший в открытом чемпионате России. Остальные команды на втором этапе участвовали в турнире за сохранение прописки в элите.

Предварительный этап 

 ТБ — тай-брейки в пятых укороченных партиях. За победы 3:0 и 3:1 командам начисляется 3 очка, 3:2 — 2, за поражения 2:3 — 1, 1:3 и 0:3 — 0.

Финальный этап

За 1—4-е места

За 5—9-е места 

«Буревестник-ШВСМ» и «Будивэльнык-Динамо-Буковина» выбыли из Суперлиги. «Новатор» отстоял право играть в дивизионе сильнейших, победив в стыковых матчах занявшую второе место в высшей лиге СДЮСШ-ВНАУ.

Переходные матчи

Призёры 
 «Локомотив» (Харьков): Филипп Гармаш, Сергей Гуменюк, Ян Ерещенко, Евгений Капаев, Николай Рудницкий, Константин Рябуха, Дмитрий Сторожилов, Владимир Татаринцев (капитан), Дмитрий Терёменко, Юрий Томин, Сергей Тютлин, Денис Фомин. Главный тренер — Юрий Филиппов.

 «Крымсода» (Красноперекопск): Юрий Воробей, Константин Жилинский, Александр Жуматий, Владимир Ковальчук, Алексей Клямар (капитан), Дмитрий Мищук, Сергей Павленко, Вячеслав Панкратенков, Юрий Петунин, Сергей Попов, Дмитрий Шоркин, Виктор Щекалюк. Главный тренер — Евгений Бородаенко.

 «Фаворит» (Лубны): Сергей Бондарев, Валентин Бурковский, Игорь Дёгтев, Алексей Евтухович, Станислав Корниенко, Дмитрий Мельник, Андрей Перепадя, Павел Перетятько, Сергей Пономаренко, Александр Стаценко, Антон Ткачук, Александр Фурман (капитан), Руслан Шевцов. Главный тренер — Сергей Соснин.

Индивидуальные призы

Высшая лига

Предварительный этап

2-й этап 
На втором этапе команды вышли с бонусными очками в зависимости от мест, занятых на первом этапе: «Химпром-СумГУ» и «Локомотив-Надежда» — с тремя, СДЮСШ-ВНАУ и «Закарпатье» — с двумя, «Днепр» и «Альтера» — с одним. Победитель первой четвёрки «Химпром-СумГУ» завоевал путёвку в Суперлигу-2012/13, ставшая второй СДЮСШ-ВНАУ получила право сыграть в переходных матчах за выход в Суперлигу.

1—4-е места

5—7-е места

Первая лига

1-й этап

Группа А

Группа Б

2-й этап

1—4-е места

5—8-е места

См. также 
 Чемпионат Украины по волейболу среди женщин 2011/2012

Ссылки 
 Официальный сайт ФВУ
 

2011 год в волейболе
2012 год в волейболе